Maâninou (en arabe : ) est un patronyme notamment porté au Maroc par plusieurs personnages d'origine slaouie (de la ville de Salé). Le nom peut être écrit différemment en raison de sa latinisation ; on trouve également Maânino.

Origine et histoire 
La famille est notamment une grande et ancienne famille de Salé originaire d'Andalousie.

La famille Maâninou s'est installée à Salé au , est l'une des grandes familles slaoui. Les membres de cette famille sont connus pour leur aisance et leur haut rang dans la hiérarchie sociale. Ils habitaient dans un quartier exclusif, connu aujourd'hui sous le nom de Derb Maânena.

Personnalités portant le même nom 
 Ibrahim Maâninou
 Abdelkader Maâninou, corsaire de Salé, gouverneur de la République de Salé vers 1664.
 Ali Maâninou, corsaire de Salé, diplomate ayant accompagné l'ambassadeur et Pacha de Salé Mohammad Temim lors de sa visite de Paris en 1682.
 Mohamed Maâninou
 Ahmed Maâninou, (1906-2003), nationaliste, résistant et démocrate.
 Seddik Maâninou, journaliste, ancien directeur de la SNRT et secrétaire général du ministère de la Communication.

Toponyme 
 Rue Saniat Maâninou, à Salé
 Rue Ibrahim Maâninou, à Salé
 Rue Maânena ( pluriel du nom Maâninou ), à Salé

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Salé
 Anciennes familles de Salé

Bibliographie 

   
  

Patronyme marocain
Homonymie de patronyme
Grande famille de Salé